When Rogues Fall Out – film del 1915 diretto da J.P. McGowan
 Il diabolico terzetto (When Rogues Fall Out) – romanzo di Richard Austin Freeman del 1932